Paraná Educativa AM é uma emissora de rádio brasileira, sediada em Curitiba. Faz parte da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, ligado ao Governo do Estado do Paraná. Sua programação é semelhante a da emissora FM, com programas de entrevista, programas jornalísticos, música, além de informativos. É sintonizada na frequência 630 kHz AM.

Ver também 
 TV Paraná Turismo
 Paraná Educativa FM

Ligações externas 

Estações de rádio de Curitiba
Fundações no Paraná em 1953